Серра-де-Даро (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 23,72 км². Население — 209 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны